Сахиб (также саиб, сагиб, от ):
 Сагиб — вежливое название европейца в колониальной Индии. Также применяется как титул правителя или божества.
 Сахиб Ата (ум/ 1288/1289) — великий визирь Сельджукского султаната.
 

Ас-Сахиб
 Ас-Сахиб ибн Аббад — арабский поэт, литератор, учёный.
 Ас-Сахиб ибн Шукр — визирь двух султанов Египта из династии Айюбидов.

Арабские имена